Сєвєродонецьк — місто обласного значення в Луганській області.
 Сєвєродонецьк — аеропорт, розташований в місті Сєвєродонецьк.
 Сєвєродонецьк — судно контролю фізичних полів ВМС України.